Juliano Mer-Khamis, acteur, réalisateur, directeur de théâtre et militant politique israélien.
 Arna Mer-Khamis, activiste politique israélienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme